D74 (Haute-Marne), een departementale weg in het Franse departement Haute-Marne
 D74 (Vosges), een departementale weg in het Franse departement Vosges